Василий Иванович Волков:
* Волков, Василий Иванович (1904—19??) — советский военачальник, полковник.
 Волков, Василий Иванович (1921—2014) — советский и российский художник-пейзажист, искусствовед.
 Волков, Василий Иванович (1926—1997) — комбайнёр, Герой Социалистического Труда.